Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2017/18.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (18., 19. bzw. 20. August 2017) bis zum Saisonfinale am 12. Mai 2018 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben,
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei der Angabe ab gehörte der Spieler dem Kader vom genannten Spieltag bis zum Saisonende an (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Jugend) und U17 (B-Jugend) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten),
 Position: Angabe der Position des Spielers, 
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die Altersgrenze lag grundsätzlich bei 17 Jahren. Ein 16-Jähriger war nur spielberechtigt, wenn er formal dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang (2000) angehörte,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Vorlagen: Torvorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer:  (; bis zum 6. Spieltag),  (; Interimstrainer am 7. Spieltag), Jupp Heynckes (/; ab dem 8. Spieltag)
Kapitän: Manuel Neuer (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Ralf Fährmann (/)

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: Julian Nagelsmann ()
Kapitän:  (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer:  (/; bis zum 15. Spieltag),  (/; ab dem 16. Spieltag)
Kapitän: Marcel Schmelzer (/)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Heiko Herrlich (/)
Kapitän: Lars Bender (/)

RB Leipzig 

Cheftrainer:  ()
 Kapitän: Willi Orban (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Hannes Wolf (; bis zum 20. Spieltag),  (/; ab dem 21. Spieltag)
Kapitän: Christian Gentner ()

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Alex Meier (/)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Dieter Hecking (/)
Kapitän: Lars Stindl (/)

Hertha BSC 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  ()

Werder Bremen 

Cheftrainer: Alexander Nouri (/; bis zum 10. Spieltag), Florian Kohfeldt (; ab dem 11. Spieltag)
Kapitän:  (/)

FC Augsburg 

Cheftrainer: Manuel Baum (/)
Kapitän: Daniel Baier ()

Hannover 96 

Cheftrainer: André Breitenreiter (/)
Kapitän: Edgar Prib (/)

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer: Sandro Schwarz (/)
Kapitän: Niko Bungert (/)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich ()
 Kapitän: Julian Schuster (/)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer:  (; bis zum 4. Spieltag),  (; 5. bis 23. Spieltag), Bruno Labbadia (; ab dem 24. Spieltag)
Kapitän: Mario Gómez (; bis zum 17. Spieltag), kein fester Kapitän (ab dem 18. Spieltag)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Markus Gisdol (; bis zum 19. Spieltag), Bernd Hollerbach (; 20. bis 26. Spieltag), Christian Titz (/; ab dem 27. Spieltag)
Kapitän:  (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer:  (; bis zum 14. Spieltag), Stefan Ruthenbeck (/; ab dem 15. Spieltag)
Kapitän: Matthias Lehmann ()

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2017 18
Bundesliga 2017 18
Bundesliga 2017 18
Kaderliste